30. Mistrzostwa Europy w Pływaniu pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN) odbyły się w dniach 4–15 sierpnia 2010 w Budapeszcie.

Stolica Węgier była gospodarzem mistrzostw po raz czwarty. Poprzednio zawody odbywały się w latach 1926, 1958 oraz 2006.

Arena mistrzostw 

Główną areną mistrzostw w 2010 roku była Széchy Tamás Complex i Hajós Alfréd Swimming Pool.

Reprezentacja Polski

Tabela medalowa łączna

Pływanie

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Pływanie na otwartym akwenie

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Pływanie synchroniczne

Kobiety

Tabela medalowa

Skoki do wody

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane 

Zawody drużynowe były konkurencją pokazową.

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

Przypisy 

2010 w sporcie
Mistrzostwa Europy w pływaniu
2010 na Węgrzech
Sport w Budapeszcie